

Geografia

Austria 
 Rudersdorf – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Jennersdorf

Niemcy 
 Rudersdorf – dzielnica Berching
 Rudersdorf – dzielnica Buttstädt

Osoby 
 Manfred Rudersdorf – niemiecki historyk

Zobacz też 
 Rüdersdorf